Campofelice bezeichnet:

 Campofelice di Fitalia, ein Ort in der italienischen Provinz Palermo
 Campofelice di Roccella, ein Ort in der italienischen Provinz Palermo